A temporada de furacões de 2007 pode se referir a duas temporadas em locais diferentes:

 Temporada de furacões no Atlântico de 2007: período entre 1° de Junho e 30 de Novembro  onde normalmente ciclones tropicais se formam no Atlântico Norte em 2007;
 Temporada de furacões no Pacífico de 2007: período entre 15 de Maio e 30 de Novembro onde normalmente ciclones tropicais se formam no Oceano Pacífico nordeste em 2007.

Desambiguação